Лютфю Шехсувароглу (; род. , Эрзинджан) — турецкий писатель и журналист. Писал также под псевдонимами  и .

Краткая биография 
В 1980 г. окончил сельскохозяйственный факультет Анкарского университета, в 1989 г. там же защитил докторскую диссертацию. Начал карьеру в компании  (Сахар) (1978), в 1984—1987 гг. был заместителем главы муниципалитета Сиджан в Анкаре, в 1991—1996 — возглавлял отдел прессы и связи с общественностью министерства сельского хозяйства. За свои демократические взгляды после военного переворота 12 сентября 1980 г. был брошен в тюрьму, где провёл 16 месяцев.

Творчество 
В студенческие времена печатался в газете . Автор нескольких романов, поэтических сборников, а также публицистических произведений и серии биографий. Генеральный секретарь Союза писателей Турции (1992—1994) и его председатель (1996—1997). Избирался также вице-президентом Евразийского союза писателей (Анкара). В 1983 г. основал в Анкаре издательство  (Молодое искусство), был главным редактором ежедневной газеты  (Новая мысль), готовил программы для телевидения. Член совета директоров Турецкого радио и телевидения (2005-). Организатор поэтического фестиваля «Тюркский мир».

Награды 
 Награда Союза писателей Турции (1998)

Семья 
Женат. Имеет троих детей.

Публикации 
 История турецкого национализма (1975)
 Пленные турки (1977)
 Клетка (1983, повесть)
 Глобальный статус-кво и Турция (1983)
 Сентябрьский пейзаж (1985, стихи)
 Клетка (1987, повесть)
 Затворник Пуртелаша (1997, стихи)
 Ближний Восток и Турция (1998)
 Национальная гражданская стратегическая концепция (1999)
 М.Акиф Эрсой (2002)
 Нуреттин Топчу (2002)
 Неджип Фазыл Кысакюрек (2003)
 Намык Кемаль (2003)
 Зия Гёкальп (2004)
 2024 (2007, роман)
 Национализм и Намык Кемаль как проект великого единства: эволюция турецкой мысли. Источники национализма и исламизма в современной турецкой мысли (2008)
 Командующий ищет свою армию: Неджип Фазыл и Большой Восток (2012)
 Кольцо султана Кёсема (2015, роман)
 Мехмет Акиф Алакурт: документальный портрет национального поэта (2016).

Примечания 

Выпускники Анкарского университета
Писатели Турции
Журналисты Турции
Главные редакторы Турции
Репрессированные в Турции